Culture et arts
 la danse contact est une forme moderne de danse.

Commerce de divertissement
 La danse-contact peut traduire ce que l'on nomme en anglais lap dance.